Элиа:

 Элиа, Иоанн Адель (1928—2019) — епископ Мелькитской католической церкви, титулярный епископ Абилы Лисанийской.
 Элиа Казан (1909—2003) — американский режиссёр театра и кино.
 Элиа, Леопольдо (1925—2008) — итальянский юрист и политик.
 
 Элиа, Элджеро (род. 1987) — нидерландский футболист суринамского происхождения.